Slovo strup má více významů:

 Strup (medicína) — zaschlá krev a další látky, pod nimiž se hojí rána
 Strup (mykologie) — útvary na klobouku některých hub.

Externí odkazy